In der Liste der Kulturdenkmale in Redingen sind alle Kulturdenkmale der luxemburgischen Gemeinde Redingen aufgeführt (Stand: 13. September 2022).

Kulturdenkmale nach Ortsteil

Lannen 

|}

Nagem 

|}

Niederpallen 

|}

Ospern 

|}

Redingen 

|}

Reichlingen 

|}

Legende: PCN – Immeubles et objets bénéficiant des effets de classement comme patrimoine culturel national; IS – Immeubles et objets inscrits à l’inventaire supplémentaire

Weblinks

Quelle 
 Liste des immeubles et objets beneficiant d’une protection nationales, Nationales Institut für das gebaute Erbe, Fassung vom 12. September 2022, S. 105 ff. (PDF)

Redingen
Redingen